Уэ́ллендский кана́л () — судоходный канал в Канаде протяжённостью 42 км от Порт-Уэллера (Онтарио) на озере Онтарио до Порт-Колборна (Онтарио) на озере Эри. Этот канал как часть морского пути Святого Лаврентия позволяет кораблям подниматься на Ниагарский эскарп и спускаться с него, минуя Ниагарский водопад.

Ежегодно через Уэллендский канал перевозится около 40 млн тонн грузов на примерно 3 тыс. океанских и озёрных кораблей. Этот канал являлся важным фактором роста города Торонто. Первоначальный и последующие каналы позволяли перевозить товары из таких портов Великих озёр, как Детройт, Кливленд, Уинсор, и других высокоразвитых районов США и Онтарио в порт Монреаля или в город Квебек, где они обычно перегружались на океанские корабли для международных перевозок.

Создание Уэллендского канала привело к прекращению использования Трент-Севернского водного пути, связывающего озеро Онтарио с озером Гурон, в качестве торгового пути для транспорта Великих озёр.

Южный конец Уэллендского канала на озере Эри, расположенный у Порт-Колборна, на 49,5 метра выше северного конца канала в Порт-Уэллере на озере Онтарио. На этом канале имеется восемь судоходных шлюзов по 24,4 метра в ширину и 233,5 метра в длину. Из-за автомобильной эстакады Гарден-Сити максимальная разрешённая высота мачт кораблей на этом канале составляет 35,5 метра. Все остальные железнодорожные и шоссейные переправы через Уэллендский канал организованы либо по разводным мостам (вертикально-подъёмным или раскрывающимся), либо по подземным тоннелям. Максимально допустимая длина корабля на этом канале составляет 225,5 метра, осадка — 8,08 метра. В среднем путь по всей длине Уэллендского канала занимает у кораблей около одиннадцати часов.

Ссылки 
 Survey maps of the First and Second Welland Canals at Brock University
 «New Inland Canal Rivals Panama», February 1931, Popular Science
 The Old Welland Canals Field Guide
 Welland Public Library archive of canal history images & clippings
 «Windoc Bridge Accident.» Youtube, 2006-09-30.
 Al Miller, «Windoc Accident.»

Водные объекты Онтарио
Каналы Канады
Великие озёра
Онтарио
Бассейн Онтарио